Большая Светлица — река в России, протекает в Нагорском районе Кировской области. Устье реки находится в 59 км по левому берегу реки Кобра. Длина реки составляет 23 км. В 11 км от устья принимает слева реку Малая Светлица.

Исток реки в 6 километрах к юго-востоку от посёлка Крутой Лог (Синегорское сельское поселение) и в 29 км к северо-востоку от посёлка Нагорск. Река течёт на северо-запад по ненаселённому сильно заболоченному лесу, перед устьем поворачивает на юго-запад. В нижнем течении преодолевает болото Светличное. Впадает в Кобру в 3 км к северо-востоку от посёлка Первомайск (Синегорское сельское поселение).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100031051
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103105
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Нагорского района
Притоки Кобры